Het Nederlands kampioenschap dammen 1972 werd van 18 maart tot en met 8 april 1972 (in 2 weekends en een slotweek) door 12 deelnemers gespeeld in Amsterdam. 
Winnaar met 19 punten uit 11 partijen werd Harm Wiersma die daarmee voor de 1e keer de nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1972
Sportevenement in Amsterdam